La Third Division 1928-1929 è stato il 9º campionato inglese di calcio di terza divisione, l'8º con la suddivisione in 2 gironi (North e South). Ad aggiudicarsi il titolo ed a salire in Second Division furono: Bradford City (Third Division North) e Charlton Athletic (Third Division South).

Stagione

Aggiornamenti

Selezione dei club 

 North
Esito della votazione per l'elezione dei club in Third Division North.

 South
Esito della votazione per l'elezione dei club in Third Division South.

Third Division North

Squadre partecipanti

Classifica finale 
Legenda:
      Promosso in Second Division 1929-1930.
      Rieletto nella Football League.
      Non rieletto nella Football League.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
A parità di punti le squadre venivano classificate secondo il quoziente reti.

Risultati

Tabellone

Third Division South

Squadre partecipanti

Classifica finale 
Legenda:
      Promosso in Second Division 1929-1930.
      Rieletto nella Football League.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
A parità di punti le squadre venivano classificate secondo il quoziente reti.
Note:
Charlton Athletic promosso in Second Division per miglior quoziente reti rispetto alla ex aequo Crystal Palace.

Risultati

Tabellone

Note

Voci correlate 

 First Division 1928-1929
 Second Division 1928-1929
 FA Cup 1928-1929
 FA Charity Shield 1929

Collegamenti esterni 

 
 
 
 
 

Calcio nel 1928
Calcio nel 1929
1928-1929